Main courante peut désigner :
 main courante, un registre sur lequel sont consignées des opérations au fur et à mesure et en particulier, pour les commissariats de police, les incidents et interventions;
 main courante, la partie d'un garde-corps sur laquelle on pose la main, par exemple, la rampe d'appui d'un escalier ; 
 main courante, corde, câble ou chaîne destiné à faciliter le franchissement d'un passage délicat en montagne ;
 Main courante, un recueil de nouvelles de Didier Daeninckx, paru en 1994 ;
 Main courante, une série télévisée de Jean-Marc Thérin, en 2012.